Richard Schultz ist der Name folgender Personen:
* Richard Schultz (Botaniker) (1858–1899), deutscher Botaniker und Lehrer
 Richard Schultz (Schauspieler) (Richard Schultz-Donato; 1863–1928), österreichischer Schauspieler und Theaterleiter
 Richard Schultz (Gutsbesitzer) (1864–1934), deutscher Gutsbesitzer 
 Richard Schultz (LSBT-Aktivist) (1889–1977), deutscher Oberkellner im Hotel Bristol in Berlin und LSBT-Aktivist

Siehe auch:
 Richard Schulz